Denumirea de Avren se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Avren, un sat în comuna Krumovgrad, regiunea Kărdjali;
 Avren, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.